Вильянуэ́ва-де-Уэ́рва (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Занимает площадь 78,35 км². Население — 562 человека (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы